Eredivisie (1981/1982) była 25. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AZ '67 Alkmaar. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Wim Kieft, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 32 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1981 w Holandii
1982 w Holandii